Bujanda ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio María Pineda Bujanda (1850–1941), venezolanischer Mediziner 
 Baltazar Martínez de Compañón y Bujanda (1737–1797), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Santafé en Nueva Granada, siehe Baltazar Martínez de Compañón
 Carlos Chocarro Bujanda, spanischer Kunsthistoriker 
 Ezequiel Bujanda (1865–1919), venezolanischer Mediziner und Lyriker 
 Fernando Sainz de Bujanda (1915–1999), spanischer Rechtswissenschaftler 
 Georgina Alejandra Bujanda Ríos (* 1983), mexikanische Politikerin (PAN) 
 Gerardo Bujanda Sarasola (1919–2019), spanischer Politiker 
 Jesús Martínez de Bujanda (* 1935), spanisch-kanadischer Historiker
 Jesús Martínez de Bujanda Ciordía (1896–1959), spanischer Jesuit und Theologe 
 Juan Ángel Bujanda Unsuluarte (1792–1836), peruanischer Militär und Politiker 

Bujanda steht für:

 Bujanda (Campezo), Ort in Campezo, Provinz Álava, Spanien
 Bujanda (Wein), spanischer Wein